Vipava, település Szlovéniában;

Vízfolyás
Vipava, folyó, a Szlovénia nyugati részén.